Frosten kan avse:

Frosta (halvö) – en halvö i Trondheimsfjorden, Nord-Trøndelag fylke som tidigare benämndes Frosten.
Frosten (målning) – målning av Hugo Simberg från 1895.

Se även 
Frost